

Geografia
 Distretto di Juan Espinoza Medrano – distretto peruviano nella provincia di Antabamba (regione di Apurímac)

Persone
 Amílcar Henríquez Espinoza (1983-2017) – calciatore panamense, di ruolo centrocampista
 Ana Gabriela Guevara Espinoza (1977) – ex velocista messicana, specializzata nei 400 metri piani
 Ana Yancy Clavel Espinoza (1992) – modella salvadoregna
 Anagabriela Espinoza (1988) – modella messicana, Miss International 2009
 Andrés Chitiva Espinoza (1979) – ex calciatore colombiano, di ruolo centrocampista
 Angela Espinoza (1974) – schermitrice colombiana
 Aníbal Segundo González Espinoza (1963) – ex calciatore cileno, di ruolo attaccante
 Carlos Aragonés Espinoza (1956) – allenatore di calcio ed ex calciatore boliviano, di ruolo centrocampista
 Carlos Gregorio Dávila Espinoza (1887-1955) – giornalista, diplomatico e politico cileno
 César Espinoza (1900-1956) – calciatore cileno, di ruolo portiere 
 César Espinoza (1974) – ex calciatore venezuelano, di ruolo portiere
 Cristian Espinoza (1995) – calciatore argentino, di ruolo attaccante
 David Andrés Henríquez Espinoza (1977) – ex calciatore cileno, di ruolo difensore
 Denis Espinoza (1983) – calciatore nicaraguense, di ruolo portiere
 Dennys Andres Quiñónez Espinoza (1992) – calciatore ecuadoriano, di ruolo difensore
 Dixon Jair Arroyo Espinoza (1992), calciatore ecuadoriano, di ruolo centrocampista
 Enrique Espinoza (...) – ex calciatore argentino, di ruolo centrocampista
 Facundo Espinoza, o Espinosa (1980) – attore argentino
 Gerardo Espinoza (1981) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista 
 Giovanny Espinoza (1977) – ex calciatore ecuadoriano, di ruolo difensore
 Gonzalo Espinoza (1990) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Hermes Aristóteles Romero Espinoza (1995) – calciatore venezuelano, di ruolo centrocampista
 Jacinto Espinoza (1969) – ex calciatore ecuadoriano, di ruolo portiere
 Jhon Jairo Espinoza Izquierdo, noto semplicemente come Jhon Espinoza (1999) – calciatore ecuadoriano, di ruolo difensore
 Johan Javier Fano Espinoza (1978) – ex calciatore peruviano, di ruolo attaccante 
 Jonathan Guillermo Núñez Espinoza (1986) – calciatore cileno, di ruolo centrocampista 
 Juan Antonio Espinoza Prieto (1926-2011) – attore e cantante cileno
 Juan de Salazar y Espinoza (1508-1568) – militare ed esploratore spagnolo
 Juan Diego Madrigal Espinoza (1987) – calciatore costaricano, di ruolo difensore
 Marcos Ignacio Ambríz Espinoza (1965) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, di ruolo difensore
 María del Rosario Espinoza (1987) – taekwondoka messicana
 Mariana Sirvat Derderián Espinoza (1980) – attrice cilena
 Mark Damon Espinoza (1960) – attore statunitense
 Miguel Ángel Zepeda Espinoza (1976) – calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Missael Espinoza (1965) – ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Nicolás Geovanni Asencio Espinoza (1975) – ex calciatore ecuadoriano, di ruolo attaccante
 Nery Alexis Veloso Espinoza (1987) – calciatore cileno, di ruolo portiere 
 Pablo Espinoza (1987) – cestista argentino
 Patricio Javier Urrutia Espinoza (1977) – ex calciatore ecuadoriano, di ruolo centrocampista
 Roberto Ampuero Espinoza (1953) – giornalista, scrittore e politico cileno
 Roger Espinoza (1986) – calciatore honduregno, di ruolo centrocampista
 Rubén Espinoza (1961) – ex calciatore cileno, di ruolo centrocampista
 Tomás Juan Boy Espinoza (1952) – allenatore di calcio ed ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista
 Víctor Aragón Espinoza (1966) – ex calciatore boliviano, di ruolo portiere

Pagine correlate
Espinosa